Ashleigh Barty besegrade Jelena Rybakina i finalen med 6–3, 6–2 och vann damsingeln vid Adelaide International 1 2022.

Iga Świątek var regerande mästare, men hon förlorade i semifinalen mot Barty.

Seedning
De två högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Damsingel
Adelaide International 1 2022 – Singel